Im Jahr 2020 sind bislang 21 Ausgaben des Gesetz- und Verordnungsblatts für den Freistaat Thüringen erschienen:

Nr. 1 vom 31. Januar 2020

Nr. 2 vom 28. Februar 2020

Nr. 3 vom 6. März 2020

Nr. 4 vom 20. März 2020

Nr. 5 vom 27. März 2020

Nr. 6 vom 31. März 2020

Nr. 7 vom 15. April 2020

Nr. 8 vom 20. April 2020

Nr. 9 vom 24. April 2020

Nr. 10 vom 28. April 2020

Nr. 11 vom 6. Mai 2020

Nr. 12 vom 19. Mai 2020

Nr. 13 vom 26. Mai 2020

Nr. 14 vom 29. Mai 2020

Nr. 15 vom 10. Juni 2020

Nr. 16 vom 12. Juni 2020

Nr. 17 vom 24. Juni 2020

Nr. 18 vom 29. Juni 2020

Nr. 19 vom 6. Juli 2020

Nr. 20 vom 15. Juli 2020

Nr. 21 vom 29. Juli 2020

Siehe auch 
 Gesetzblatt
 Amtsblatt

Amtliche Bekanntmachung
Gesetzgebungslehre
Öffentliche Verwaltung (Deutschland)
Rechtsquelle (Thüringen)